«Атлас SLV-3» (от ) — американская ракета-носитель лёгкого класса, семейства Атлас.

История создания

Конструкция

История пусков

См. также 
 Антарес
 Афина
 Сравнение ракет-носителей среднего класса
 Минотавр

Ссылки

Примечания 

Ракеты-носители США
Ракетно-космическая техника General Dynamics